Dicrepidiina − podplemię owadów z rzędu chrząszczy, z rodziny sprężykowatych. Liczy sobie 36 rodzajów i około 1520 gatunków.

Morfologia 
Chrząszcze ubarwione są zwykle brązowo.

Występowanie 
Przedstawiciele podplemienia zajmują regiony tropikalne na całym świecie.

Systematyka 
Analiza kladystyczna wykorzystująca 78 cech zaowocowała następującym kladogramem, przedstawiającym pokrewieństwa w obrębie rzeczonego podplemienia i pokrewnych grup, uzupełnionym o nazwy wyższych jednostek systematycznych:

18 Sp. − 18 niespokrewnionych bliżej z sobą ani z pozostałymi gatunków, wypisanych poniżej dla większej przejrzystości:
Achrestus flavocinctus
Anoplischiopsis bivittatus
Anoplischius bicarinatus
Anoplischius conicus
Atractosomus pyronotus
Blauta cribraria
Dayakus angularis
Dipropus laticollis
Dipropus pinguis
Dipropus schwarzi
Lampropsephus cyaneus
Olophoeus gibbus
Paraloboderus glaber
Propsephus beniensis
Propsephus cavifrons
Pseudolophoeus guineensis
Stenocrepidius simoni
Trielasmus varians

Badania te wykazały, że w poprzednim ujęciu, wedle którego grupa zawierała Ovipalpus pubescens, grupa nie była monofiletyczna. Gatunek został z niej usunięty.

Przypisy 

Sprężykowate